André Kaminker (1888-1961), traducteur juif français, d'origine polonaise, père de l'actrice Simone Signoret. 
 Simone Signoret (1921-1985), née Simone Kaminker, actrice française